Devichil (真 · 女神 転 生 デ ビ チ ル · Shin Megami Tensei Debichiru?) Van egy anime egy 2000-ben, áll 50 epizódot és videojátékok által inspirált Shin Megami Tensei: Ördög Gyermek Black Book / Red Book által közzétett Atlus. A Tokió TV-hálózatát először Japánban sugározta 2000 októbere óta. Olaszországban az animációs sorozatot Italia Teen Television közvetítette 2005-ben. Az egész sorozat 2 szezonra oszlik, köztük az első 26 epizódból áll, a második a 24-ből.

Szereplők

epizódok
 Barátaink fantasztikus srácok?
 Jack Frost szereti a hideget
 Zantaman
 A lángok megrepedése a hóban
 A zavarodott Clock Work Rabbit
 Arman titka
 Mecchi! Mizuchi! Elemek!
 Nisroch, karizmatikus szakács
 Kincs a bajban
 A mágikus vár titka
 Hell! A jég harca a tűz ellen
 Catnip! Halálos csapda
 Vampire! A nyaka olyan szép!
 Franken! Mi a devilgenoma?
 Frost Ace, a hős, akit szeretek
 Kemény munka Kuda Fox számára
 Törpe és Hádész titkos fegyvere
 A szív változása
 Ganasha és a megszakított lecke
 Egy rémálomban találkozunk
 Azonosító csere
 Hell, soha nem kettő nélkül
 Teljesen teljes erő!
 Látogatás a földi világba!
 Hades leghíresebb csapata!
 Új kezdet!

Animék